Гидроксид диметилзолота(III) — металлоорганическое соединение с формулой (CH)AuOH, 
бесцветное твёрдое вещество,
слабо растворяется в воде.

Получение 
 Реакция иодида диметилзолота(III) с нитратом серебра:

Физические свойства 
Гидроксид диметилзолота(III) образует бесцветное твёрдое вещество, 
слабо растворяется в воде, хорошо в растворах оснований и кислот.

Разлагается при нагревании выше 120°С, при 150°С — со взрывом.

Гидроксид диметилзолота(III) представляет собой циклический тетрамер [(CH)AuOH].

Литература 
 

Органические соединения золота